Flavia Domitilla minor of Domitilla de Jongere (39 n.Chr. - ca. 65-69), was de enige dochter van de latere keizer Vespasianus en zijn vrouw Domitilla de Oudere. Ze werd in 39 n.Chr. geboren en overleed rond dezelfde tijd als haar moeder, zeker voor 69, het jaar dat Vespasianus aan de macht kwam. Ze werd op haar vijftiende uitgehuwelijkt aan Quintus Petillius Cerialis, de Romeinse generaal die de Bataafse Opstand neersloeg. Haar broers waren de latere keizers Titus en Domitianus. Ze kreeg een dochter, eveneens Domitilla genoemd, die vereerd wordt als heilige in de katholieke kerk.

In 85 liet Domitianus haar vergoddelijken en kreeg ze de titel Augusta.

Stamboom 

Gens Flavia
Flavische dynastie